Мелия Крейлинг (; род. , Женева) — американская актриса. Наиболее известна по ролям Берит в фильме «Стражи Галактики» (2014) и Далии Аль-Язбек в телесериале «Тиран» (2015—2016).

Биография 
Родилась 6 октября 1990 года в Женеве. Отец — американец Рэндалл Крейлинг, мать — гречанка Катя Димопулу. Позже её семья переехала в Афины, где Мелия окончила английскую школу. Переехав в Лондон, она окончила Северную школу современного танца и Лондонскую школу драматического искусства.

Дебютировала в кино в 2011 году, снявшись в двух короткометражных фильмах — «Держись меня» и «Комната забытья». В том же году снялась в 2 видеоклипах — Noah and the Whale «L.I.F.E.G.O.E.S.O.N.» и Midgar «Karmic Retribution».

В 2012—2013 годах снималась в телесериале «Борджиа». В 2014 году сыграла Берит в фильме «Стражи Галактики».

В 2015—2016 годах играла роль Далии Аль-Язбек в телесериале «Тиран». В 2017 году снялась в телесериале «Последний магнат», телефильме «В тылу врага» и фильме «Последняя записка». В 2018 году сыграла в сериале «Спасение».

В 2020 году снялась в сериале «».

Фильмография

Примечания

Ссылки